El apellido o nombre Gadafi (, ) puede hacer referencia a las siguientes personas:

Como apellido
 Wanis al-Qaddafi (1924–1986), Primer Ministro libio desde 1968 hasta 1969
 Muammar Gaddafi (1942-2011), líder libio desde 1969 hasta 2011
 Muhammad el Gadafi (nacido en 1970), hijo mayor del anterior
 Saif al Islam Gadafi (nacido en 1972), segundo hijo; 
 Al-Saadi el Gadafi (nacido en 1973), hijo de Muammar y jugador de fútbol;
 Hannibal Muammar Gadafi (nacido en 1975), hijo de Muammar;
 Aisha el Gadafi (nacido en 1976), única hija de Muammar;
 Moatassem Gadafi (1977-2011), hijo ya fallecido;
 Saif al Arab Gadafi (1982–2011), séptimo de sus hijos y ya fallecido;
 Khamis Gadafi (1983-2011), hijo más joven del líder libio;

Como nombre
 Gaddafi Janjalani o Khadaffy Janjalani (1975-2006), líder del grupo filipino Abu Sayyaf.